Ekaterina Aleksandrovna Bobrova (en ) est une patineuse artistique russe née le  à Moscou. Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où elle remporte la médaille d'or de l'épreuve par équipes. Ensuite, avec son partenaire Dmitri Soloviev, elle termine cinquième en danse sur glace, classement qu'elle confirme lors des Jeux de 2018.

Au cours des jeux de Pyeongchang de 2018, elle remporte avec son partenaire Dmitri Soloviev la médaille d'argent en concourant sous la bannière "athlète olympique de Russie".

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Dmitri Soloviev

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique russe
Championne d'Europe de patinage artistique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Championne olympique de patinage artistique
Championne olympique russe
Médaillée d'argent olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Naissance en mars 1990
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014